Рославъл () е град в Русия, административен център на Рославълски район, Смоленска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 50 112 души.

История 

Селището е упоменато през 1137 година, през 1755 година получава статут на град.

География

Климат

Източници 

Градове в Смоленска област